Höghäran kan syfta på följande platser:

Åland 

 Höghäran (Sottunga, Åland), 
 Höghäran (Brändö, Åland),